A Battle of Wits – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Kalem Company
A Battle of Wits – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company
A Battle of Wits – cortometraggio del 1921 diretto da Edward A. Kull
A Battle of Wits – cortometraggio del 1925 diretto da Ernst Laemmle
Battle of Wits – film del 2006